

Natürliche Seen (Fysikes Limnes; Φυσικές λίμνες)

Stauseen (Technites Limnes; Τεχνητές λίμνες)

Quellen 

!
Griechenland
!Griechenland